Chutney (smaakmaker), een smaakmaker uit de Indiase en Pakistaanse keuken
 Chutney (muziekstijl), een muziekstijl onder Hindoestanen uit de Cariben